Rode (Engeland)
middeleeuws componist: Paulus de Roda
kleur: rood
toponiem: Rode
middeleeuwse naam van het dorp: Sint-Oedenrode
middeleeuwse naam van het dorp: Venray